

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych
 Bystre – część miasta Zakopane
 Bystre – osada w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Bystre – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Bystre – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Czarna
 Bystre – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Krzeszów
 Bystre – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Baligród
 Bystre – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Boćki

Zobacz też 
 Bystra, Bystry
 Bystre-Chrzany
 Bystré